Алекса́ндр Фи́шер фон Ва́льдгейм:* Фишер фон Вальдгейм, Александр Александрович (1839—1920) — русский учёный, ботаник, директор Императорского Санкт-Петербургского ботанического сада.
 Фишер фон Вальдгейм, Александр Григорьевич (1803—1884) — русский ботаник, заслуженный профессор ботаники и почётный член Московского университета, доктор медицины.